Volkswagen Passat B4 (type 3A) var en stor mellemklassebil fra Volkswagen. Modellen kom på markedet i efteråret 1993 som efterfølger for B3. Det drejede sig ikke om en komplet ny model, men derimod om en omfattende videreudvikling af Passat B3.

Bilen blev mellem oktober 1993 og maj 1997 bygget på Volkswagen-fabrikken i Emden samt hos Volkswagen Bratislava. I oktober 1996 blev Limousine-versionen afløst af efterfølgeren Volkswagen Passat B5, mens Variant fulgte godt et halvt år senere.

Modelhistorie

Generelt 
Som en videreudvikling af forgængeren B3 adskilte B4 sig i talrige detaljer, men orienterede sig væsentligt mod forgængeren. Både optiske og tekniske detaljer blev ændret. Faceliftet var nærmere konservativt end kreativt; bilen skulle igen se konventionel ud, da forgængerens design med kølergrillløs front af mange købere blev fundet "for radikalt". Derfor havde B4 nu ud over dobbelte forlygter igen en rigtig kølergrill, den såkaldte "Happy Face"-grill i stedet for det simple såkaldte "næsebor" i Volkswagen-emblemet. De forreste blinklys blev integreret i kofangeren. Spaltemålene blev mindre og beklædningerne i kabinen blev bedre påsat. Ud over frontpartiet blev også bagpartiet modificeret. Dermed havde den faceliftede B4 større baglygter, intet sort kunststofbånd mellem baglygterne mere samt en modificeret bagklap. På karrosseriet blev den på den tidligere model mangelfulde finish forbedret. I kabinen fik sæderne nyt indtræk, og instrumentbrættet nye kontakter og instrumentskiver.

Teknik 
Så vidt det var muligt i rammerne af faceliftet, blev Passat også på sikkerhedsområdet bragt op på den aktuelle standard. Efter at flere kollisionstestsforsøg foretaget af det tyske biltidsskrift auto motor und sport opfordrede til standardmæssig montering af airbags, udviklede Volkswagen som den første massefabrikant en airbag til biler i mellem- og kompaktklassen, den såkaldte "Eurobag". Denne blev allerede til B3 tilbudt som ekstraudstyr siden 1992. I Passat B4 blev den standardudstyr i kombination med en airbag til forsædepassageren samt selestrammere. Derudover var Passat som standard nu også udstyret med ABS, sidekollisionsbeskyttelse og pyrotekniske selestrammere. Ud over forgængerens for sin tid høje sikkerhedsstandard fik B4 stabile profiler i dørene som sidekollisionsbeskyttelse.

En yderligere mangel, det skrøbelige rebgearskifte fra B3 (en teknik som egentlig var lånt fra Golf II), blev afløst af en modificeret udgave. I Passat B4 monterede Volkswagen for første gang en TDI-motor, en elektronisk styret dieselmotor med direkte indsprøjtning. Motoren havde fire cylindre, et slagvolume på 1,9 liter og blev samtidig introduceret i den daværende Golf. Motoren var teknisk set en videreudvikling af den i 1989 i Audi 100 introducerede femcylindrede 2,5-liters TDI, men var i Passat monteret på tværs og havde i modsætning til 2,5'eren luftmassemåler. Den store efterspørgsel gjorde leveringstiden lang, så TDI-modellerne først kunne udleveres fra starten af 1994. Motoren ydede 66 kW (90 hk) og 202 Nm ved 1900 omdr./min. Mod slutningen af modellens byggetid (i løbet af modelåret 1996) blev motoren suppleret af en kraftigere udgave med 81 kW (110 hk). Biler med denne motor kunne udefra kendes på en rød fane til højre for TDI-skrifttrækket på bagklappen. Den nye, stærkere dieselmotor var for første gang udstyret med en turbolader med variabel turbinegeometri, hvilket øgede drejningsmomentet til 235 Nm ved 1900 omdr./min.

Passat-seriens topmodel og den dengang dyreste og største bil fra Volkswagen var Passat VR6 Syncro Exclusiv. Denne version var, ligesom Golf VR6 Syncro, udstyret med den opborede VR6-motor fra Corrado, sammen med det allerede fra Passat G60 kendte og bevarede firehjulstræksystem med viskokobling. Motorens maksimale effekt var dog som følge af modifikationer af luftfilteret og udstødningssystemet reduceret med 5 kW (6 hk) og drejningsmomentforløbet optimeret, da Passat mere var en rejsebil end en sportsbil og dermed i motorydelse skulle ligge under en sportsvogn som Corrado. Det blev også gjort for at tilpasse momentforløbet under hårdere driftsbetingelser. Et slagvolume på 2,9 liter, 184 hk, en topfart på , permanent Syncro-firehjulstræk og Exclusiv-udstyr gjorde modellen til den dyreste og hurtigste firehjulstrukne stationcar, som Volkswagen havde masseproduceret. B4-serien kom ligeledes i talrige specialudgaver (Biker, Coach, Exclusiv, Court, Pacific, Classic Line samt Family). De almindelige versioner hed CL (kofangere delvist i bilens farve og små hjulnavkapsler), GL (velourindtræk, kofangere helt i bilens farve og heldækkende hjulkapsler) og GT (sportsforsæder og alufælge).

 Tidslinje 
1993
Oktober: Introduktion af Passat B4 Limousine og Variant som 1994-model med airbags og ABS som standardudstyr, og valgmulighed mellem følgende motorer:
 1,8 55 kW (75 hk) hhv. 66 kW (90 hk)
 2,0 85 kW (115 hk) hhv. 110 kW (150 hk)
 2,8 VR6 128 kW (174 hk)
 2,9 VR6 Syncro 135 kW (184 hk) (kun Variant)
 1,9 TD 55 kW (75 hk)

November: Produktionsstart for 1,9 TDI 66 kW (90 hk); levering dog først fra primo 1994.

1994
Sommer: Tekniske nyheder til modelår 1995:
 Elektronisk startspærre som standardudstyr; samtidig bortfald af værkstedsnøglen.
 Ny benzinmotor: 1,6 74 kW (100 hk).

1995
Juni: Elektronisk i stedet for mekanisk speedometer.

1996
Januar: Ny dieselmotor: 1,9 TDI 81 kW (110 hk).

Oktober: Introduktion af efterfølgeren B5 som Limousine.

1997
Maj: Introduktion af efterfølgeren B5 som Variant.

 Modelspecifikationer 

 Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker. Herved måles risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Passat B4 samt B3 klassificeret som følger:
 1999: Mindst 20 % bedre end middelbilen
 2001: Mindst 20 % bedre end middelbilen
 2003: Som middelbilen
 2005: Som middelbilen
 2007: Som middelbilen
 2009: Som middelbilen
 2011: Som middelbilen
 2013: Som middelbilen
 2015: Som middelbilen
 2017''': Som middelbilen

 Tekniske data 
 Limousine 

 Variant 

Samtlige versioner med benzinmotor er E10-kompatible.

 Specialmodeller 

 Referencer 

 Litteratur 
 Kittler, Eberhard: Deutsche Autos seit 1990. Band 5: Audi, BMW, Smart, VW und Kleinserien. Motorbuch Verlag, 1. oplag 2001.  (på tysk)
 Etzold, Hans-Rüdiger: So wird’s gemacht. Band 61: VW Passat 1988 – 1997. Delius Klasing, 15. oplag 2012.  (på tysk)
 Jex, R. M. & Coomber, I. M.: VW Passat Petrol & Diesel May 1988 to 1996 Haynes Service and Repair Manual.'' Haynes Publishing, 1999.  (på engelsk)
 Volkswagen Passat instruktionsbog. Volkswagen AG, juli 1995. Varenr. 961.551.3A0.38.

Eksterne henvisninger 

B4
Store mellemklassebiler
Stationcars
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1993
Biler fra 1990'erne